Ложные веслоноги () — род бесхвостых земноводных из семейства веслоногих лягушек, обитающих в Южной Азии. В 2009 году на основе молекулярного филогенетического анализа, а также некоторых особенностей окраски и поведения этих веслоногов выделили в самостоятельный род.

Распространение 
Обитают в южной Индии и на острове Шри-Ланка.

Классификация 
На ноябрь 2018 года в род включают 79 видов:

Галерея

Литература 
 Laurent, 1943 : Contribution à l'ostéologie et à la systématique des rhacophorides non Africains. Bulletin du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique, vol. 19, p. 1-16.

Примечания 

Веслоногие лягушки